Эмиссия CO2 на душу населения в год — показатель, используемый в климатологии и экологии для оценки уровня выброса парниковых газов на душу населения за год. Так как парниковые газы включают в себя кроме углекислого и другие, углекислый газ CO2 в данном случае используется как эквивале́нт для оценки суммарной эмиссии. Обычно измеряется в тоннах на человека в год.

С точки зрения климатологии высокие значения эмиссии CO2, ведущие к росту содержания парниковых газов в атмосфере Земли, являются основной причиной глобального потепления.

В связке с валовым национальным продуктом данный показатель характеризует энергетическую зависимость страны от углеводородов. С другой стороны, предельно низкие значения эмиссии свидетельствуют об индустриальной отсталости.

См. также 
 Список стран по эмиссии CO2
 Киотский протокол
 Парижское соглашение (2015)

Примечания 

Климатология
Атмосфера
Сравнительные списки стран